Дми́трий Чеботарёв — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Чеботарёв, Дмитрий Юрьевич (род. 1986) — российский актёр театра и кино.